5-й чемпионат Узбекистана по футболу 1996 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 27 клубов) с 22 апреля по 27 ноября 1996 года.

Участники 

 «Насаф» (Карши) сменил название на «Динамо-Насаф» (Карши).
 «Бахт» (Туракурган) сменил название на «Ёшлик» (Туракурган).
 «Навруз» (Наманган) сменил название на «Навбахор»-2 (Наманган).

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1996
 Вторая лига Узбекистана 1996
 Кубок Узбекистана 1996

Ссылки 
 Uzbekistan 1996 

1996
Спорт в Узбекистане в 1996 году